Gassiot ist ein Familienname:

 John Peter Gassiot (1797–1877), britischer Kaufmann und Wissenschaftler
 Ermengol Gassiot Ballbé (1972–), katalanischer Archäologe und Gewerkschafter